«Сны о рыбе» () — бразильский фильм режиссёра Кирилла Михановского.

Сюжет 
В одной бразильской деревушке на берегу Атлантического океана живут люди. Живут так уже много веков. Женщины занимаются хозяйством, мужчины ловят рыбу, её и едят, её и продают. Разве что в век технологий появился телевизор. По вечерам вся деревня собирается перед телевизорами, чтобы посмотреть сериал «Грешный поцелуй» - единственную отраду для людей, ведущих однообразную жизнь.
По Фрейду, видеть рыбу во сне означает думать в реальности о делах и проблемах, которые не дают желаемого результата.
Парень Джусе готов на все ради девушки Аны, в которую он влюблен. Ана недурна собой, но на Джусе не обращает никакого внимания. Единственная её страсть – ежевечерний сериал, который трудно смотреть на маленьком экране. Тогда Джусе решается на отчаянный поступок: он продает свой дом и едет в город покупать любимой большой телевизор…

В ролях 
 Жозе Мария Алвеш — Джусе
 Рубия Рафаэлли да Силва — Ана
 Шику Диас — Хоан
 Фелиппе Хаангенсен — Рогерио
 Ив Хофер — Гунтер Бас

В картине заняты жители деревни Баия Формоза (провинция Рио Гранде до Норте на востоке Бразилии), где проходили съемки фильма.

Премьера 
Премьера фильма состоялась 21 мая 2006 года на Каннском Международном Кинофестивале.

Признания и награды 
Приз Regards Jeune в рамках “Недели критиков” на Каннском кинофестивале 2006

“Серебряная тайга” на фестивале Дух Огня в Ханты-Мансийске 2006

Фильм-участник программы “8 с половиной фильмов” Московского международного кинофестиваля

Примечания

Ссылки 
 Рецензии на фильм
 Рецензии на фильм
 Рецензии на фильм

Фильмы-драмы Бразилии
Фильмы США 2006 года
Фильмы Бразилии 2006 года